Амха́ра, амхарцы, амара — второй по численности народ Эфиопии; их численность оценивается в 20,33 млн человек (точный подсчёт затруднён тем, что на амхарском языке говорят также другие народы). Основные места проживания — центральные и северные районы Эфиопии: до 1994 провинции Шоа, Годжам, Бегемдер, а также провинции Волло, Арусси, Каффа, Воллега, Харар и Сидамо, с 1994 регион Амхара.

Амхара — христиане-миафизиты (в Эфиопии христианство появилось в IV веке н. э.). Также есть мусульмане и иудеи (см. эфиопские евреи).

Основное традиционное занятие амхара — пашенное земледелие (кукуруза, сорго, бобовые); часть амхара разводит рогатый скот.

Формирование этнической общности амхара началось в XIII — начале XIV века. С XIV века амхара стали господствующим этносом эфиопского государства.

Происхождение названия 
Этимология названия «амхара» неясна. Согласно некоторым источникам, название народа происходит от слова амари, означающего «приятный, красивый и изящный» (также мехаре, «изящный», содержит тот же самый корень м-х-р, что и глагол узнать), хотя ряд эфиопских историков, например, Гетачев Меконнен Хасен, предполагают, что название народа связано с химьяритами. Другие указывают, что оно происходит от геэзского слова, означающего «свободные люди» (то есть от геэзского ዓም «ʿам» означает «люди, народ» и ሓራ «хара», означает «свободный» или «воин»), хотя другие, например, , относят такое объяснение к народной этимологии. Однако, в конечном счёте, название народа и языка могло произойти от названия средневековой провинции Амхара, расположенной в центральной Эфиопии в современном регионе Амхара и провинции (до 1995) Волло.

Язык 
Амхарцы разговаривают на амхарском языке, принадлежащем эфиопской группе семитской языковой семьи афразийской макросемьи.

Амхарский язык является государственным языком Эфиопии. Какое-то время он являлся основным языком, преподаваемым в школах, однако его заменили на региональные языки, вроде тигринья и оромо.

Язык амари использует эфиопскую письменность геэз.

Религия 
Преобладающей религией амхарцев на протяжении веков было христианство. По данным переписи 1994 года, 81,5 % населения региона Амхара (91,2 % населения которого являются этническими амхарами) были Эфиопскими православными христианами, 18,1 % были мусульманами, а 0,1 % были протестантами. Эфиопская православная церковь поддерживает тесные связи с Коптской православной церковью Александрии. Наиболее популярными праздниками являются Пасха и Благословение, которые отмечаются празднествами вроде танцев и пиров. Также в году у амхарцев есть много постных дней, когда в пищу можно употреблять лишь овощи и рыбу.

В брак мужчины амхара вступают в 18-20 лет. Женщин же до XX века выдавали замуж, как только им исполнится 14, однако позже порог зрелости подняли до 18 лет. Среди населения практикуются как гражданские браки, так и церковные, однако разводы после церковных браков не одобряются. Что примечательно, после свадьбы каждая семья молодожёнов устраивает отдельный пир.

Сразу после рождения ребёнка к семье приходит священник, который наблюдает за ребёнком и его матерью, которая после родов должна провести 40 дней, не выходя из дома. Мальчиков крестят через 40 дней после рождения, девочек — на 80-й.

ДНК 
Британский генетик Марк Хейбер (Marc Haber) обнаружил, что амхара имеют неандертальские гены. В то время как евразийцы имеют ~ 2 % неандертальских генов, эфиопы имеют ~ 1 % неандертальских генов. Хейбер утверждает, что африканцы, которые несут неандертальскую ДНК, показывают на генный поток от евразийцев.

Примечания

Литература 
 Народы Африки. — М., 1954
 Райт М. В., Народы Эфиопии. — М., 1965
 Ullendorff E., The Ethiopians. — L., 1960
 
 Кобищанов Ю. М. Амхара // Народы и религии мира (главный редактор — В. А. Тишков). — М.: Большая Российская Энциклопедия, 1999. С. 46—47.
 Reminick R.A. The Symbolic Significance of Ceremonial Defloration among the Amhara of Ethiopia // American Ethnologist. — Vol. 3, No. 4. — Wiley on behalf of the American Anthropological Association, (Nov., 1976). — С. 751—763.

Народы Эфиопии
Семитские народы
Народы Северо-Восточной Африки